Rui Almeida peut faire référence à :
 Rui Almeida (1969-), un entraîneur portugais de football ;
  (1967-), un journaliste portugais ;
  (1977-), un joueur de football néerlandais.